Марі́-Катрі́н д'Онуа́, мадам д'Онуа́ (; *14 січня 1651, Барневіль-ла-Бертран — †13 січня 1705, Париж) — французька письменниця, казкарка. Найбільше відома як автор популярних французьких казок, з яких найвідоміші — «Золотоволоска», «Принц Маркассен».

Творчий доробок 
 «Sentiments d'une Ame penitente»
 «Le Retour d'une Ame à Dieu»
 «Histoire d'Hippolyte, comte de Duglas» (1690)
 «Histoire de Jean de Bourbon, Prince de Carency» (1692)
 «Le Comte de Warwick»
 «Memoires de la cour d'Espagne, Relation du voyage d'Espagne» (1690 або 1691)
 «Mémoires de la cour d'Angleterre» (1695)

 «Les Contes des Fées» (1697)
 «Babiole»
 «Finette Cendron»
 «Gracieuse et Percinet»
 «La Princesse Printanière»
 «La Princesse Rosette»
 «L'Orangier et l'Abeille»
 «La Grenouille bienfaisante»
 «L'Oiseau bleu»
 «Dolphin»
 «Fortunée»
 «Le Prince Lutin»
 «La bonne petite souris»
 «Le Mouton»
 «La Belle aux cheveux d'or»
 «Le Nain jaune»
 «La Biche au bois»

 «Contes Nouveaux ou Les Fées à la Mode» (1698)
 «Belle-Belle ou Le Chevalier Fortuné»
 «Serpentin vert»
 «La Chatte Blanche»
 «Le Rameau d'Or»
 «Le Pigeon et la Colombe»
 «Принц Маркассен» («Le Prince Marcassin»)
 «La Princesse Belle-Étoile»

Примітки

Посилання 
 Творчий доробок Мадам д'Онуа 

Французькі письменниці
Казкарі
Уродженці департаменту Кальвадос
Господині салонів